Asparoukhovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Аспарухово) :
Asparoukhovo, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Asparoukhovo, village bulgare de l'obchtina de Medkovets, situé dans l'oblast de Montana ;
Asparoukhovo, village bulgare de l'obchtina de Levski, situé dans l'oblast de Pleven ;
Asparoukhovo, village bulgare de l'obchtina de Dalgopol, situé dans l'oblast de Varna.

Ces quatre localités ont été nommés d'après Asparoukh (mort en 700), premier khan des Bulgares à avoir quitté le delta du Danube pour s'établir dans les montagnes balkaniques, où il fonda un royaume en 681, par fusion de sa horde ethniquement apparentée aux Turco-Mongols, avec les tribus proto-slaves déjà implantée en ces lieux.

Par ailleurs, toujours en Bulgarie, il existe une homonymie partielle avec  village nommé Khan Asparoukhovo (en bulgare : Хан Аспарухово, dépendant de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora.